Цбинден () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Цбинден, Жюльен Франсуа (1917—2021) — швейцарский композитор и пианист.
 Цбинден, Фриц (1922—1983) — швейцарский велогонщик.